Kid Love – cortometraggio del 1914 diretto da Robert Thornby
Kid Love – cortometraggio del 1922 diretto da Jack Dawn